Giovanni Bacis (1938) – ex calciatore italiano
 Michele Bacis (1979) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano